Le nom Gosper peut désigner :
 Bill Gosper, un mathématicien et informaticien américain (1943 -).
 Kevan Gosper, un athlète australien (1933 -).
 John Jay Gosper, une personnalité politique et homme d'affaires américain (1841 – 1913).

 le comté de Gosper, un comté de l'État du Nebraska, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme